Thomasson ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Thomasson (* 1993), französischer Fußballspieler
 Bengt E. Thomasson (* 1926), schwedischer Althistoriker
 Benny Thomasson (1909–1984), US-amerikanischer Fiddlespieler
 Franklin Thomasson (1873–1941), britischer Politiker
 Gary Thomasson (* 1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hughie Thomasson (1952–2007), US-amerikanischer Musiker
 Johan Thomasson (1892–1955), grönländischer Landesrat
 Martin Thomasson (* 1958), norwegischer Sozialanthropologe
 Nevâl Gültekin-Thomasson, türkische Soziologin und Autorin
 William Thomasson (1797–1882), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Thomasson (Kalifornien)

Siehe auch:
 Thomassen
 Thomason
 Tomasson